Aleksiej Aleksandrowicz Czerwotkin (ros. Алексей Александрович Червоткин; ur. 30 kwietnia 1995) – rosyjski biegacz narciarski, dwukrotny medalista igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata, wielokrotny medalista mistrzostw świata juniorów.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Aleksiej Czerwotkin pojawił się 11 listopada 2011 roku w Muonio, gdzie w zawodach FIS Race zajął 103. miejsce w sprincie techniką klasyczną. W 2013 roku wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Libercu, gdzie wspólnie z kolegami z reprezentacji zdobył złoty medal w sztafecie, a indywidualnie wywalczył brązowy medal w biegu łączonym. Miesiąc później wystartował na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy w Braszowie, zdobywając złote medale w sztafecie, biegu na 7,5 km stylem klasycznym oraz biegu na 10 km stylem dowolnym. Podczas rozgrywanych rok później mistrzostw świata juniorów w Val di Fiemme wywalczył brązowy medal w sztafecie i srebrny w biegu łączonym. Brał także udział w mistrzostwach świata juniorów w Ałmaty w 2015 roku, gdzie zwyciężył w sztafecie, biegu łączonym oraz biegu na 10 km techniką dowolną.

W zawodach Pucharu Świata zadebiutował 8 marca 2015 roku w Lahti, zajmując 22. miejsce na dystansie 15 km klasykiem. Tym samym już w swoim debiucie wywalczył pierwsze pucharowe punkty. W sezonie 2014/2015 więcej nie punktował i ostatecznie zajął 132. miejsce w klasyfikacji generalnej. Na podium zawodów tego cyklu pierwszy raz stanął 27 listopada 2021 r. w Ruce, gdzie zajął drugie miejsce w biegu na 15 km stylem klasycznym. W zawodach tych rozdzielił na podium Iivo Niskanena z Finlandii i swego rodaka - Aleksandra Bolszunowa.

Na mistrzostwach świata w Lahti w 2017 roku wspólnie z Andriejem Łarkowem, Aleksandrem Biessmiertnych i Siergiejem Ustiugowem zdobył srebrny medal w sztafecie. Wynik ten, startując z Iwanem Jakimuszkinem, Artiomem Malcewem i Aleksandrem Bolszunowem, powtórzył podczas rozgrywanych cztery lata później mistrzostw świata w Oberstdorfie.

Brał też udział w igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu w 2018 roku, zdobywając kolejny srebrny medal w sztafecie. Zajął tam również 12. miejsce na dystansie 50 km techniką klasyczną. Na rozgrywanych cztery lata później igrzyskach w Pekinie razem z Aleksandrem Bolszunowem, Dienisem Spicowem i Siergiejem Ustiugowem wywalczył złoty medal w sztafecie. Był też piąty w biegu na 15 km klasykiem, a w biegu łączonym zajął 36. miejsce.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach

Miejsca na podium w etapach chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021
Rosyjscy biegacze narciarscy
Rosyjscy medaliści olimpijscy
Urodzeni w 1995